La Copa Africana de Clubes Campeones 1984 fue la vigésima edición del torneo de clubes de fútbol más importante de África. Se disputó a lo largo de dicho año, culminando en la final por el campeonato, celebrado el día 8 de diciembre, en el Estadio de Surulere de la ciudad de Lagos. Contó con la participación de 32 equipos, de los cuales siete de ellos clasificaron mediante una eliminatoria previa. El equipo ganador del evento fue Zamalek de Egipto, tras vencer en una final de doble partido por 2:0 y 1:0 a Shooting Stars de Nigeria. De esta forma, Zamalek obtuvo su primer título en este evento.

Ronda Preliminar 

|}
1 ADMARC Tigers abandonó el torneo.

Primera Ronda 

|}
1 Hafia FC abandonó el torneo. 
2 HTMF Mahajanga abandonó luego del juego de ida.

Segunda fase

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Liga de Campeones de la AFC 1984 en RSSSF

1984
Fútbol en 1984
Zamalek Sporting Club